

Musica 
 Darlin' – singolo dei The Beach Boys del 1967, dall'album Wild Honey
 Darlin' – album di Tom Jones del 1981
 Darlin' – singolo di Bob Sinclar del 2001, dall'album Champs-Elysées
 Darlin' – singolo di Beni del 2011, dall'album Fortune

Pagine correlate 
Darling